Franciszek Twardowski (ur. 1894) – chorąży Wojska Polskiego, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Franciszek Twardowski (ur. 1897) – stolarz modelowy, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości i dwukrotnie Krzyżem Walecznych
 Franciszek Twardowski (ur. 1898) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, działacz niepodległościowy, odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości

Przypisy